(1888-1945), militaire français ;
 Jean-Paul Mariot (1948-), personnalité politique française ;
 Yves Mariot (1948-2000), footballeur français.
 Nicolas Mariot (1970-), politologue et historien français ;
 Michael Mariot (1988-), joueur américain de baseball.